de beek de Oude Leij (Goirle)
 de polder de Oude Leij (Visvliet)
 de plaats Oude Leije in Friesland